Макмертри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макмертри, Брент (род. 1986) — канадский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Макмертри, Ларри Джефф (1936—2021) — американский писатель и сценарист.
 Макмертри, Чарльз (1878—1951) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр.